Labor steht für:
 Labor (auch Laboratorium), Arbeitsplatz für Experimente und Kontrollen
 Labor (Automarke), französische Automarke
 Labor (Einheit), Flächenmaß
 Labor, Personifikation der Arbeit in der römischen Mythologie, siehe Ponos

Labor ist der Familienname folgender Personen:
 Earle Labor (1928–2022), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Josef Labor (1842–1924), österreichischer Komponist

Laboratorium steht für:
 Laboratorium (chemische Fabrik), Chemieunternehmen in der Schweiz
 Laboratorium (Stuttgart), Musikclub in Stuttgart
 Laboratorium (Daltonplan), eine schulpädagogisches Instrument, das im Rahmen des Daltonplans entwickelt wurde

Siehe auch:
 La Labor